Olof Örtenblad kan syfta på:

 Olof Örtenblad (1854–1936), svensk skol- och språkman.
 Olof Örtenblad (1888–1957), svensk militär